Saint-Léger-aux-Bois kan syfta på:
 Saint-Léger-aux-Bois, Oise
 Saint-Léger-aux-Bois, Seine-Maritime